Pajęczno peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Łódź
 Pajęczno, un powiat
 Pajęczno, une gmina mixte
 Pajęczno, une ville et siège de la gmina et du powiat ci-dessus

dans la voïvodie de Lubusz
 Pajęczno, une ville de la gmina de Nowogród Bobrzański